A te, illetve TE lehetséges jelentései:

 Te, a tellúr vegyjele
 Te, magyar személyes névmás
 Te, japán kana
 te, a telugu nyelv ISO 639-1-kódja
 Te, Szabó István 1961-es rövidfilmje
 TE Connectivity, elektronikai termékeket gyártó svájci vállalat